Il Gruppo II della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2016. Il vincitore è promosso nel Gruppo I della zona Asia/Oceania nel 2017.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre: 
 
 
 
 

 Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2017. Le quattro squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2017.

Tabellone

Primo turno

Taipei Cinese vs. Malesia

Filippine vs. Kuwait

Indonesia vs. Vietnam

Thailandia vs. Sri Lanka

Secondo turno

Filippine vs. Taipei Cinese

Thailandia vs. Vietnam

Play-off

Kuwait vs. Malesia

Indonesia vs. Sri Lanka

Terzo turno

Thailandia vs. Taipei Cinese

Verdetti 
 Promossa al Gruppo I: 
 Retrocesse al Gruppo III:  -

Voci correlate 
 Coppa Davis 2016 Zona Asia/Oceania Gruppo I
 Coppa Davis 2016 Zona Asia/Oceania Gruppo III
 Coppa Davis 2016 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania II